Йон Карайон, собственно Стелиан Дьяконеску (, 24 мая 1923, Пелич, , Румыния — 21 июля 1986, , Швейцария) — румынский , , .

Биография 
Из крестьянской семьи. Учился на факультете литературы и философии Бухарестского университета. Дебютировал в печати в 1939 году. Первый сборник стихов «Паноптикум» (1943) был конфискован цензурой. Работал журналистом, стал основателем нескольких изданий (Agora и др.). В 1958 году был арестован органами безопасности, приговорен к смертной казни как «изменник родины», но приговор был смягчен, и поэт до 1964 находился в заключении. В 1981 эмигрировал в Швейцарию. Издавал международные журналы Don Quijote и Correspondances.

В 2006 румынский Институт изучения преступлений коммунизма и памяти об изгнании опубликовал документы, свидетельствовавшие о том, что Йон Карайон с 1964 по 1981 год был информатором тайной полиции под кодовым именем Артур.

Творчество 
Испытал воздействие французского сюрреализма (Луи Арагон, Поль Элюар). Активно выступал как переводчик поэзии и прозы с нескольких языков (Шарль Бодлер, Гийом Аполлинер, Андре Жид, Андре Мальро, Сен-Жон Перс, Альбер Камю, Эзра Паунд, Райнер Мария Рильке, Анна Ахматова и др.). Произведения переведены на английский, немецкий, французский языки, среди его переводчиков — Ален Боске, Жан-Клод Ренар и др.

Произведения

Поэзия 
 Panopticum, Editura Prometeu, 1943.
 Omul profilat pe cer, Editura Forum, 1945.
 Cântece negre, Editura Fundațiilor Regale pentru Literatură și Artă, 1947.
 Eseu, Editura pentru Literatură, 1966.
 Dimineața nimănui, Editura Tineretului, 1976.
 Necunoscutul ferestrelor, Editura pentru Literatură, 1969.
 Cârtița și aproapele, Editura Eminescu, 1970.
 Selene și Pan, Editura Eminescu, 1971.
 Deasupra deasuprelor, Editura Litera, 1971.
 Cimitirul din stele, Editura Cartea Românească, 1971.
 Munții din os, Editura Cartea Românească, 1972.
 Frunzele din Galaad, Editura Dacia, 1973.
 Poeme, Editura Albatros, 1974.
 Marta, fata cu povești în palme, Editura Ion Creangă, 1974.
 O ureche de dulceață și-o ureche de pelin, Editura Ion Creangă, 1976.
 Lucrurile de dimineață, 1978.
 Interogarea magilor, Editura Cartea Românească, 1978.
 Lacrimi perpendiculare, Editura Minerva, 1978.
 Cântecul singurei, Editura Eminescu, 1979.
 Dragostea e pseudonimul morții, Editura Cartea Românească, 1980.
 Apa de apoi, Editura Cartea Românească, 1991.
 Postume, Editura Adevărul, 1995.
 Omul profilat pe cer, Editura Eminescu, 1995.
 Cimitirul din stele, Editura Eminescu, 1996.
 Exil interior, Editura Libra, 1997.

Эссе, литературная критика, дневники 
 Duelul cu crinii, Editura Cartea Românească, 1972.
 Enigmatica noblețe, Editura Eminescu, 1974.
 Pălărierul silabelor, Editura Cartea Românească, 1976.
 Bacovia — sfârșitul continuu, Editura Cartea Românească, 1977.
 Jurnal, I, Editura Cartea Românească, 1980.
 Insectele tovarășului Hitler, Editura Ion Dumitru-Verlag, 1982.
 Tristețe și cărți, Editura Fundației Culturale Române, 1995.
 Jurnal, II, Editura Albatros, 1998.
 Ultimabolgie — Jurnal, III, Editura Nemira, 1998.

Примечания

Литература 
 Hommage a Ion Caraion. Lausanne: Presses Centrale, 1984 (с участием Мишеля Бютора, Андре Шедид, Андре Френо, Дэвида Гаскойна, Анизы Кольц, Майкла Хамбургера, Джойс Мансур, Робера Пенже, Жана Руссло и др.)
 Manu E. Ion Caraion. București: Editura Universal Dalsi, 1999
 Cazul «Artur» și exilul românesc: Ion Caraion in documente din arhiva CNSAS/ Delia Roxana Cornea, Dumitru Dobre (eds.). București: Editura Pro Historia, 2006. Рецензия: Corobca Liliana. Ion Caraion si Literatura Satanei. Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination, December 20, 2008.

Писатели Румынии
Диссиденты Румынии
Литераторы, известные под псевдонимами
Репрессированные в Румынии